, roi d’Écosse ;
 , Negusse Negest d'Abyssinie ;
  de Trébizonde, dernier Empereur de Trébizonde ;
  de Kakhétie, gouverne la Kakhétie de 1703 à 1722 ;
 , roi des Kartvels.
Homonymie